Stora Lysevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Lysevattnet (Färgelanda socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (15,9 ha)
Stora Lysevattnet (Järbo socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (6,76 ha)
Stora Lysevattnet (Åmåls socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,  (9,33 ha)
Stora Lysevattnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (6,15 ha)

Se även
Lysevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn